Оггау-ам-Нойзидлер-Зе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Айзенштадт.  Население составляет 1811 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 52,19 км². Официальный код  —  10 310.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Шмид (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 местный список: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница  

Города Бургенланда